Vreven ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Vreven (1937–2000), belgischer Politiker
 Raoul Vreven (1900–1979), belgischer Politiker
 Stijn Vreven (* 1973), belgischer Fußballspieler und -trainer